

Топоніми 
 Корк — місто в Ірландії
 Корк — графство в Ірландії

Прізвище 
 Корк Август Іванович — радянський військовий і політичний діяч.